Гай Лици́ний Кальв Столо́н (; около 408 — после 358 гг. до н. э.) — древнеримский политический деятель из плебейского рода Лициниев, народный трибун в 376 - 367 гг. до н. э. (совместно с Луцием Секстием Латераном), консул 364 и 361 годов до н. э.

Гай Лициний был внуком Публия Лициния Кальва Эсквилина, военного трибуна 400 и 396 гг. до н. э.

В 376 году до н. э. выдвинул совместно с коллегой по трибунату три законопроекта, направленные на улучшение положения плебса: об ограничении крупного землевладения, о щадящем порядке выплаты долгов и о допуске к консульству кандидатов-плебеев. Эти законопроекты были разработаны двумя трибунами при участии Марка Фабия Амбустаи встретили ожесточённое сопротивление сената, склонившего на свою сторону других народных трибунов.
 
Борьба вокруг инициатив Лициния и Секстия стала основным содержанием политической жизни Рима на последующие годы. Лициний и его коллега неизменно переизбирались плебсом и накладывали запрет на выборы военных трибунов с консульской властью; пять лет (375 - 371 до н. э.) в Риме не было высших магистратов.

В 370 году поддержка законопроектов в правящих кругах начала расти: за них были уже пять народных трибунов из десяти; Марк Фабий Амбуст, один из военных трибунов этого года, открыто высказался за реформы и развил деятельность по привлечению в свой лагерь наиболее влиятельных сенаторов. Патриции попытались справиться с плебсом руками диктатора (368 год до н. э.), но назначенные на эту должность Марк Фурий Камилл и Публий Манлий Капитолин ничего не смогли сделать. Лициний и Секстий провели ещё и закон о том, что децемвиры по священным делам должны частично избираться из плебеев.

В 368 до н. э. Гай был назначен на должность начальника конницы при Публие Манлие Капитолине (вероятно, именно поэтому и потерпела неудачу отчаянная попытка сенатского патрициата ветировать принятие пресловутых законопроектов). 

Его коллегой по обоим консульствам был Гай Сульпиций Петик. В 364 году продолжалась эпидемия чумы, и, чтобы умилостивить богов, были учреждены сценические игры. «Ничего достопамятного за это время не произошло, если не считать лектистерния, устроенного для умиротворения богов в третий раз со времени основания Города». 

В 361 году до н. э. консулы продолжили войну с герниками и взяли Ферентин. Позже в том же году был назначен диктатор; один из источников Ливия Лициний Макр утверждает, что диктатора назначил Гай Лициний, чтобы противодействовать намерению Петика добиться своего переизбрания, но Ливий подвергает это свидетельство сомнению.

Семья 
Лициний был женат на младшей из двух дочерей Марка Фабия Амбуста, военного трибуна 381 до н. э.

Примечания 

Лицинии